Cette page contient les pages d'homonymie de Le Cid et El Cid.

Le mot Cid est un titre donné à un seigneur, un chef ou une personne  de haut rang et classe sociale

Surnom 
El Cid peut désigner :
 Rodrigo Díaz de Vivar (1043-1099), chevalier et mercenaire ;
 Manuel Jesús Cid Sala, matador espagnol.

Œuvres 

 Le Cid (1637), tragicomédie en vers de Corneille ;
Le Cid mis en scène par Jean Vilar et joué lors du festival d'Avignon en 1949-51 ;
 cette pièce a été parodiée à de nombreuses reprises, notamment :
 Le Cid maghané (1968), comédie québécoise de Réjean Ducharme ;
 Arrête de ramer, t'attaques la falaise ! (1979), film de Michel Caputo ;
 Ding et Dong (1990), film québécois de Claude Meunier et Serge Thériault ;
 Le Cid (1865), opéra de Peter Cornelius ;
 Le Cid (1865), opéra de Théodore Gouvy (inédit) ;
 Le Cid (1885), opéra français de Jules Massenet ;
 Le Cid (1910), film italien muet, réalisé par Mario Caserini ;
 Le Cid (1961), film américain d'Anthony Mann avec Charlton Heston et Sophia Loren ;
 Le Cid (1962), téléfilm français de Roger Iglésis.

 El Cid, jeu vidéo de 1987 sorti sur Amstrad CPC, MSX, ZX Spectrum ;
 El Cid (2020), série télévisée espagnole de José Velasco.

Voir aussi 
 El Cantar de mio Cid, chanson de geste castillane retranscrite au  par Per Abad
 El honrador de su padre, pièce de théâtre  de Diamante
 Les Enfances du Cid (Las Mocedades del Cid) et Les Exploits de jeunesse du Cid (Las hazañas del Cid), pièces de théâtre de Guillèn de Castro
 Rody le petit Cid, série télévisée d'animation inspirée de la pièce de théâtre de Guillèn de Castro
 La Légende du Cid (El Cid) (2003), film d'animation espagnol de José Pozo
 El Cid Campeador, statue à Burgos (Espagne)